

Autostrade 
 D5 – autostrada ceca Praga – Plzeň

Codici 
 D5 – codice vettore IATA di Dau Air
 D5 – codice del distretto di Llanelli (Galles, Regno Unito)

Musica 
 D5 – accordo musicale di Re bicordo senza la terza secondo la notazione inglese

Altro 
 Classe D5 – tipologia di astronavi di Star Trek
 Citroën D5 – automobile della Citroën
 D5 – formato video
 Volvo D5 – Propulsore diesel di Volvo Cars Corporation
 Nikon D5 – DSRL Nikon